

Entreprises 
 Balsan, fabricant de moquette

Toponyme 

 Balsan, principauté de l'Inde.
 Balsan, nom de Bolzano, capitale du  Trentin-Haut-Adige en ladin.
 Balsan, station du métro de Séoul.

Patronyme 

 Jean-Pierre Balsan (1807-1869), fondateur de Balsan (1856-1973), implantée à Châteauroux (Indre).
 Auguste Balsan (1836-1896), fils du précédent, manufacturier et homme politique.
 Étienne Balsan (1878–1953), fils d'Auguste, officier de cavalerie et protecteur de Coco Chanel.
 Jacques Balsan (1868-1956), frère du précédent, aéronaute célèbre et aviateur pionnier du début du .
 François Balsan {1902-1972), petit-fils d'Auguste et neveu d'Étienne et Jacques, explorateur français.
 Humbert Balsan (1954-2005), neveu de François, producteur français de films de cinéma.
 Charles Balsan (1838-1912), frère d'Auguste, industriel, homme politique et régent de la Banque de France.
 Constantin Balsan (1986- ), acteur français.
 Louis Balsan, (1903-1988), archéologue et spéléologue français.
 Nathalie Balsan-Duverneuil, dite Nath-Sakura (1973- ), journaliste et photographe franco-espagnole.

Voir aussi

Notes et références

Liens externes

Patronyme français